Гришутіна Крістіна Миколаївна (* 1992) — українська стрибунка в довжину.
 Ломонос-Грішутіна Марія Семенівна (1925—1993) — шахтарка, жінка-вибійниця, заслужений шахтар України.